Thyasidae är en familj av kvalster. Thyasidae ingår i ordningen Trombidiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thyasidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Thyasidae